Pozo Alcón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pozo Alcón (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Pozo Alcón (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar